Gminy w USA:
 Horse Creek (ang. Horse Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Ashe
 Horse Creek (ang. Horse Creek Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Perkins